Franciaország
Mélisey, település Haute-Saône megyében
Mélisey, település Yonne megyében